Budai László
Budai László (1922–1988) Budai I, a Honvéd labdarúgója
Budai László (1928–1983) Budai II, a Honvéd válogatott labdarúgója, az Aranycsapat tagja
Budai László (1934–2017) nyelvész, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola professor emeritusa
Budai László (1966) táncos és koreográfus, tangó világbajnok, nemzetközi hírű tánctanár

Buday László
Buday László (1873–1925) statisztikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
Buday László (1903–1978) sportlövő
Buday László (1927) kertész
Buday László (1948) kenus, sportvezető
Buday László (1963) biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Jegyzetek